Osoby o nazwisku Jaskot:
 Andrzej Jaskot – polski piłkarz
 Kazimierz Jaskot – polski pedagog
 Norbert Jaskot – polski szermierz, olimpijczyk
 Wojciech Jaskot – polski urzędnik, dyplomata